Mostgasse steht für:

 Mostgasse (Nürnberg), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil Sankt Lorenz #M
 Mostgasse (Weimar), Thüringen

Siehe auch:
 Moststraße